Arima puede designar a:

 La ciudad de Arima (Trinidad y Tobago).
 El Modelo autorregresivo integrado de media móvil, modelo estadístico utilizado en estadística y econometría.
 El samurái Arima Kigei, que murió en un duelo con Miyamoto Musashi
 Arima, un género de escarabajos.
 En ciertos países latinoamericanos, arima es una muchacha que amasa el barro
.